

Юнаділла — місто, штат Джорджія
 Юнаділла — місто, штат Нью-Йорк
 Юнаділла — селище, штат Небраска
 Юнаділла — селище, штат Нью-Йорк